Чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги сезону 2012/2013 років — 22-й сезон першої ліги, який проходив з 13 липня 2012 року по 8 червня 2013 року.

Учасники 
За підсумками попереднього чемпіонату команди «Говерла-Закарпаття» і «Металург» здобули путівки до Прем'єр-ліги, а команди «Енергетик» та ФК «Львів» понизилися в класі. МФК «Миколаїв» зберіг місце у першій лізі, перегравши у стиковому матчі «Авангард».

З Прем'єр-ліги до першої ліги опустилися «Оболонь» та ПФК «Олександрія», а з другої до першої піднялися ПФК «Суми» і ФК «Полтава».

За тиждень до початку чемпіонату вінницька «Нива» знялася зі змагань, її місце зайняв бронзовий призер попереднього чемпіонату серед команд другої ліги — «Авангард».

У турнірі взяли участь 18 команд:

25 лютого 2013 року рішенням Центральної Ради ПФЛ № 3 команда «Оболонь» виключена зі змагань.

Підсумкова турнірна таблиця 
|}

«Оболонь» знялася після 21-го туру.

«Сталь» і «Олександрія» відмовилися від участі в Прем'єр-лізі. «Буковина» не отримала атестата Прем'єр-ліги.

«Кримтеплиця» відмовилась від участі в наступному чемпіонаті.

Лідер за туром

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Лауреати сезону 
За результатами опитування клубів ПФЛ лауреатами сезону стали:
 найкращий тренер — Анатолій Волобуєв («Сталь»)
 найкращий футболіст — Сергій Кузнецов (ФК «Севастополь»)
 найкращий бомбардир — Сергій Кузнецов (ФК «Севастополь»)
 найкращий арбітр — Микола Кривоносов (Київ)
 переможець конкурсу «Чесна гра» — ФК «Севастополь»
Нагороди було вручено під час XXII Конференції ПФЛ 26 червня 2013 року .

Посилання 
 Офіційний сайт Професіональної футбольної ліги

Примітки 

Сезони першої ліги України з футболу
2012 у футболі
2013 у футболі
2012 в українському спорті
2013 в українському спорті